Arundel puede referirse a:

Personas 
 Edmund FitzAlan, IX conde de Arundel.
 Thomas FitzAlan, XII conde de Arundel.
 Thomas Arundel, arzobispo inglés (1353 - 1414).

Lugares y edificaciones 
 Arundel, pueblo en Maine, Estados Unidos.
 Arundel, cantón en Quebec, Canadá.
 Arundel, localidad de West Sussex, Inglaterra.
 Castillo de Arundel, castillo en Sussex Occidental, Inglaterra.
 Catedral de Arundel, catedral en Sussex Occidental, Inglaterra.
 Arundel, isla de las islas Nueva Georgia, en las islas Salomón.